Por Sergio Concha puede referirse a:

 Sergio Concha Rodríguez (1931-2020), abogado de derechos humanos y sacerdote chileno.
 Sergio Concha Munilla (n. 1953), ingeniero comercial y empresario chileno.